Hummelören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hummelören (Brändö, Åland), 
 Hummelören, Nagu, Åboland, 
 Hummelören, Raseborg, Nyland,

Se även
Hummelör

Robotskapade Finlandförgreningar